Houska může označovat:

pečivo
 houska
 nářeční označení pro vánočku

jméno
 Houska (šlechtic) – syn vévody Slavibora

příjmení
 viz Houska (příjmení)

místopisné jméno
 Houska (Blatce) – část obce Blatce v okrese Česká Lípa
 Houska (hrad) – zachovalý hrad nedaleko od vsi Houska v okrese Česká Lípa
 Houska (Heřmanův Městec) - rybník v okrese Pardubice

jiné
 houska (ocel) – polotovar při válcování oceli za tepla
 nářeční označení pro housenku

podobné výrazy
 Houška (příjmení)
 Húska (příjmení)

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení